Battle Ground désigne :

 Battle Ground, une ville de l’Indiana ;
 Battle Ground, une ville de l’État de Washington.